Die Saison 2012/13 der B-Junioren-Bundesliga war die sechste Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga.

Sie wurde wie schon in den vorhergehenden fünf Spielzeiten in den Staffeln Nord/Nordost, Süd/Südwest und West ausgetragen. Am Saisonende spielten die drei Staffelsieger sowie der Vizemeister der Staffel Nord/Nordost um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel, das Finale in einem Spiel ausgetragen. Die drei letztplatzierten Mannschaften der drei Staffeln stiegen in die untergeordneten Ligen ab.

Als amtierender Deutscher Meister ging Hertha BSC in die Saison. Deutscher B-Juniorenmeister wurde der VfB Stuttgart, der sich in einer Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr gegen die Berliner mit 1:0 durchsetzte.

Staffel Nord/Nordost 

Als Meister der B-Jugend-Regionalligen Nord und Nordost der Vorsaison nahmen Eintracht Norderstedt und FC Rot-Weiß Erfurt als direkte Aufsteiger an der B-Junioren-Bundesliga teil. Die Vizemeister beider Regionalligen, der VfL Oldenburg und Hansa Rostock, spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei schließlich Oldenburg (2:0; 2:3) die B-Junioren-Bundesliga erreichte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen Alemannia Aachen als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, Rot-Weiß Oberhausen als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Niederrhein und die Sportfreunde Siegen aus der B-Jugend-Verbandsliga Westfalen in die B-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger aus den untergeordneten Ligen gelangten der SSV Jahn Regensburg aus der B-Jugend-Bayernliga und der SV Waldhof Mannheim aus der B-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die B-Junioren-Bundesliga. Die Aufstiegsaspiranten der B-Jugend-Regionalliga Südwest und der B-Jugend-Oberliga Hessen spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus, wobei sich der rheinland-pfälzische 1. FC Kaiserslautern gegen den hessischen Vertreter SG Viktoria Bronnzell durchsetzte (3:1; 4:1).

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Endrunde um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft 2013 
Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Endrundenspiele:

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2012/13 bei kicker.de
 Staffel West 2012/13 bei kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2012/13 bei kicker.de
 Endrunde 2013 bei kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2012/13
2012/13